A A-League 2013-14 foi a nona edição da principal divisão de futebol da Austrália, teve início em agosto de 2013 e término em março de 2014.

Com a participação de dez equipes. O Brisbane Roar sagrou-se tricampeão.

Classificação final 

 Classificados a Liga dos Campeões da AFC e as semifinais da fase final.
 Classificados a Primeira rodada da fase final.

Artilheiros 
finalizada na temporada regular: 13 de abril de 2014

Ligações externas 
Página oficial 

A-League
2013 no futebol
2014 no futebol
2013 na Austrália
2014 na Austrália